Гаври́ловка Втора́я — село в Тамбовской области, административный центр Гавриловского района и Гавриловского 2-го сельсовета.

Расположено в 120 км к северо-востоку от Тамбова на реке Ира, притоке Вороны, в 30 км к северу от железнодорожной станции Кирсанов Юго-Восточной железной дороги на линии Тамбов — Ртищево.

Население

История 
Основано в XIX веке. Впервые упоминается в 1858 году.

Достопримечательности 
Район в основном известен тем фактом, что на его территории, в небольшом селе под названием Осино-Гай в 1923 году родилась известнейшая партизанка, получившая звание Героя Советского Союза, Зоя Космодемьянская.

Церковь Покрова Богородицы, причисленная к памятникам архитектуры двадцатого века.

На территории Церкви находится памятник Героям Великой Отечественной Войны.

Литература

Примечания 

Населённые пункты Гавриловского района
Районные центры Тамбовской области